Хамед Каруи (; ; 30 декабря 1927, Сус — 27 марта 2020) — тунисский политик, премьер-министр Туниса с 27 сентября 1989 года до 17 ноября 1999 года, принадлежавший к правящей партии страны Демократическое конституционное объединение. До этого в 1986—1987 годах Каруи был министром по делам молодёжи и спорта, а с 1988 по 1989 год — министром юстиции.

Примечания

Ссылки 
 Dr. Hamed Karoui, ancien Premier ministre, ancien vice-président du RCD, Leaders, 25 ноября 2010

Премьер-министры, вступившие в должность в 1989 году
Министры Туниса
Премьер-министры Туниса